Армия Германии () — армия Французской империи, сформированная Наполеоном 1 апреля 1809 года для ведения боевых действий против Австрийской империи. После заключения Шёнбруннского мира, была расформирована Императором 2 марта 1810 года.

Организация и состав армии 
Главнокомандующий:
 император и король Наполеон

Генерал-адъютанты:
 дивизионный генерал Жерар Дюрок (великий маршал двора)
 дивизионный генерал Жан Лемаруа
 дивизионный генерал Жан  Рапп
 дивизионный генерал Рене Савари
 дивизионный генерал Анри Бертран
 дивизионный генерал Жак Лористон
 дивизионный генерал Жорж Мутон
 дивизионный генерал Оноре Рейль
 дивизионный генерал Антуан Дюронель
 бригадный генерал Анн-Шарль Лебрен
 полковник Шарль Гёэнёк (с 4 июня 1809)

Начальник генерального штаба:
 маршал Александр Бертье (17 марта – 1 декабря 1809)
Заместитель начальника генерального штаба:
 дивизионный генерал Матьё Дюма
Помощник заместителя начальника генерального штаба:
 бригадный генерал Франсуа Байи де Монтион
Начальники артиллерии:
 дивизионный генерал Николя Сонжи де Курбон (1 апреля – 15 июня 1809 года)
 дивизионный генерал Жан Ларибуазьер (с 15 июня 1809 года)
Заместитель начальника артиллерии:
 дивизионный генерал Луи Фуше
Начальник сапёров и инженеров:
 дивизионный генерал Анри Бертран
Заместитель начальника сапёров и инженеров:
 полковник Анж Блен

Корпуса

2-й армейский корпус 
командиры:
 маршал Жан Ланн (1 апреля – 22 мая 1809)
 дивизионный генерал (маршал с 12 июля 1809) Николя Удино (23 мая 1809 – 5 января 1810)

3-й армейский корпус 
командир:
 маршал Николя Даву (1 апреля 1809 – 2 марта 1810)

4-й армейский корпус 
командир:
 маршал Андре Массена (11 апреля – 14 октября 1809)
 дивизионный генерал Клод Легран (14 октября 1809 – 2 марта 1810)

7-й армейский (баварский) корпус 
командир:
 маршал Франсуа-Жозеф Лефевр (1 апреля 1809 – )

8-й армейский корпус 
командир:
 маршал Пьер Ожеро (1 апреля – 1 июня 1809)
 дивизионный генерал Доминик Вандам (1 июня 1809 – 20 ноября 1809)

9-й армейский (саксонский) корпус 
Сформирован 8 апреля 1809 года.

командир:
 маршал Жан-Батист Бернадотт (8 апреля – 9 июля 1809)

11-й армейский корпус 
Бывшая Армия Далмации.

командир:
 дивизионный генерал Огюст Мармон

корпус резервной кавалерии 
командир:
 маршал Жан-Батист Бессьер (1 апреля 1809 – 2 марта 1810)

Примечания

Литература 
 Соколов О. В. Армия Наполеона. — СПб., 1999.
 Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. М.: Центрополиграф, 1999.
 Лашук А. Наполеон. Походы и битвы. М., 2004

Ссылки 
 Состав Армии Германии, с.415-431 
 Состав французской армии при Ваграме 

История французской армии
Наполеоновская армия